2 miejscowości w Hiszpanii:
 La Muntanya – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Teià
 La Muntanya – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Santa Susanna